Die GFA League First Division 2017/18 war die 50. Auflage der Fußballmeisterschaft in Gambia. Meister wurden zum zweitenmal der Verein Gamtel FC aus Banjul. Absteigen mussten der mehrmalige Meister Steve Biko FC und Bombada United. Sie wurden ersetzt durch den Samger FC aus Kanifing, den Rekordmeister Wallidan Banjul, den BK Milan FC aus Bakau und den PSV Wellingara. Die nächste Saison wird mit 14 Vereinen gespielt.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Abschlusstabelle bei RSSSF.com

2017 2018
Fußballsaison 2017/18